La Wexford Carol, chiamata in irlandese  Carúl Loch Garman e conosciuta anche come The Enniscorthy Carol (dalla cittadina di Enniscorthy, dove avrebbe avuto origine) o come Good people all this Christmas time (dalle parole del primo verso), è una tradizionale carola natalizia irlandese, popolare nella contea del Wexford (Irlanda sud-orientale) e le cui origini risalgono probabilmente al XII secolo.

Ipotesi sulle origini
Il canto, il cui autore è rimasto anonimo, dovrebbe aver avuto origine nell'area attorno alla cittadina di Enniscorthy. Tuttavia, alcuni musicologi sostengono che il canto sarebbe di origine inglese e che, in particolare, sarebbe da ricondurre alla ballata  All You That Are to Mirth Inclin'd .

Testo
Il testo, che si compone di 5 strofe, di 8 versi ciascuna, si apre con un invito ai fedeli a riflettere su ciò che Gesù ha fatto per l'umanità e cita, quindi, gli eventi relativi alla Natività:

Good people all, this Christmas time,
Consider well and bear in mind
What our good God for us has done
In sending his beloved son
With Mary holy we should pray,
To God with love this Christmas Day
In Bethlehem upon that morn,
There was a blessed Messiah born

The night before that happy tide
The noble Virgin and her guide
Were long time seeking up and down
To find a lodging in the town
But mark right well what came to pass
From every door repelled, alas
As was foretold, their refuge all
Was but a humble ox's stall

Near Bethlehem did shepherds keep
Their flocks of lambs and feeding sheep
To whom God's angel did appear
Which put the shepherds in great fear
Arise and go, the angels said
To Bethlehem, be not afraid
For there you'll find, this happy morn
A princely babe, sweet Jesus, born

With thankful heart and joyful mind
The shepherds went the babe to find
And as God's angel had foretold
They did our Saviour Christ behold
Within a manger he was laid
And by his side a virgin maid
Attending on the Lord of Life
Who came on earth to end all strife

There were three wise men from afar
Directed by a glorious star
And on they wandered night and day
Until they came where Jesus lay
And when they came unto that place
Where our beloved Messiah lay
They humbly cast them at his feet
With gifts of gold and incense sweet.

Versioni discografiche
Il brano è stato inciso, tra gli altri, da: Julie Andrews (1966), Anúna (2002), Moya Brennan, Cambridge Clare College Choir, Celtic Woman (nell'album  Celtic Woman: A Christmas Celebration  del 2006), The Chieftains, Michael McDonald, Loreena McKennitt (nell'album  To Drive the Cold Winter Away  del 1987), ecc.

Note

Voci correlate
Canto natalizio
Natale
Nascita di Gesù
Celtic Woman: A Christmas Celebration
To Drive the Cold Winter Away
Coventry Carol
Sussex Carol

Collegamenti esterni

Canzoni popolari irlandesi
Canzoni popolari del XII secolo